Футбольный турнир на летних Олимпийских играх 1980 года проходил с 20 июля по 2 августа. Места проведения игр — Москва, Ленинград, Киев, Минск. Финал состоялся в Москве на Большой спортивной арене стадиона «Лужники».

В турнире принимали участие 16 мужских сборных. Из-за бойкота Игр московской Олимпиады семь сборных, которые прошли отбор, в Москву не приехали: Гана, Египет, Малайзия, Иран, США, Аргентина, Норвегия. Их места заняли соответственно Нигерия, Замбия, Ирак, Сирия, Куба, Венесуэла, Финляндия. При этом Нигерия получила право участвовать в Играх, хотя не принимала участие в африканском отборе (по некоторым данным Нигерия получила место как победитель Кубка африканских наций 1980 года).

Сборная СССР под руководством главного тренера московского «Спартака» Константина Бескова, которая считалась фаворитом на домашних Играх, уступила в полуфинале сборной ГДР (0:1). 4 годами ранее на Играх в Монреале ГДР также обыграла в полуфинале сборную СССР.

Города и стадионы

Медалисты

Квалификация

Составы

Судьи 

Африка
  Белаид Лакарн
  Басси Эйо-Хоунсти
  Ниренда Чаю

Азия
  Салим Наджи аль-Хашами
  Али Абдулвахаб аль-Баннаи
  Марван Арафат

Северная Америка
  Луис Паулино Силес
  Рамон Кальдерон Кастро
  Марио Рубио Васкес

Южная Америка
  Ромуалдо Арппи Фильо
  Гильермо Веласкес
  Энрике Лабо Реворедо
  Хосе Кастро Лосада

Европа
  Франц Вёрер
  Войтех Христов
  Андерс Маттссон
  Риккардо Латтанци
  Клаус Шойрелль
  Боб Валентайн
  Эмилио Гурусета Муро
  Ульф Эрикссон
  Андре Дайна
  Марьян Рауш
  Эльдар Азимзаде

Групповой турнир

Группа А (Москва, Ленинград)

Группа B (Москва, Ленинград)

Группа C (Киев, Минск)

Группа D (Киев, Минск)

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
5 мячей
  Сергей Андреев

4 мяча

  Ладислав Визек

  Вольф-Рюдигер Нетц

  Фёдор Черенков

3 мяча

  Франк Терлецкий

  Фейсал ад-Дахиль

  Юрий Гаврилов

2 мяча

  Лахдар Беллуми
  Любомир Поклюда
  Фалах Хассан
  Джасим Якуб

  Вагиз Хидиятуллин
  Хорен Оганесян
  Икер Субисаррета
  Милош Шестич

  Златко Вуйович
  Зоран Вуйович
  Годфри Читалу

Примечания

Ссылки 
 FIFA
 RSSSF
Фрагмент матча СССР-Югославия на канале Юрия Гаврилова
Матч СССР - КУВЕЙТ на канале Юрия Гаврилова

Соревнования на летних Олимпийских играх 1980
Международные спортивные соревнования в Минске
Международные соревнования по футболу в Киеве
Футбольные соревнования в Москве
Международные соревнования по футболу в СССР
1980 год в футболе
Международные соревнования по футболу в России